Большое Семеновское — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Семеновское — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Большое Семёновское — деревня в Талдомском районе Московской области.